Uña de lagarto puede referirse a:
 El nombre común de la planta Geranium dissectum; o
 El nombre común de la planta Sedum sediforme.